Konstancin-Jeziorna désigne:

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Konstancin-Jeziorna, ville
 Gmina de Konstancin-Jeziorna